Платтенбург () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Пригниц.  Занимает площадь 200,76 км². Официальный код — 12 0 70 302.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга